Meridiano hace referencia a varios artículos:

Geografía 
 Meridiano, línea imaginaria que divide la esfera terrestre;
 Meridiano de Greenwich;
 Meridiano celeste;
 Meridiano de París;
 Plano meridiano;

Música 
 Meridiano (álbum), de Inti-Illimani (2010);
 Meridiano (álbum de Emilio José) (1988);

Medios de comunicación 
 Meridiano (diario), diario venezolano;
 Meridiano Televisión, canal de televisión deportivo venezolano.

Además
 Meridiano (São Paulo), municipalidad de São Paulo, Brasil.
 Meridiano (medicina china), concepto de medicina china.